De Frogers: Effe geen cent te makken, een Nederlands televisieprogramma uit 2008
 Geer & Goor: Effe geen cent te makken, een Nederlands televisieprogramma uit 2013
 De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken, een Nederlands televisieprogramma uit 2018
 Chateau Bijstand, een Nederlands televisieprogramma uit 2022